Ноги:
 Ноги — нижние конечности человека.
 Ноги — посёлок в Японии, находящийся в уезде Симоцуга префектуры Тотиги.
 Ноги, Марэсукэ (1849—1912) — генерал Японской империи и третий генерал-губернатор Тайваня.

См. также 
 «Ноги из глины» — юмористическое фэнтези английского писателя Терри Пратчетта.